Sintagma Ordinul Vulturul Alb poate avea următoarele accepțiuni:
 Ordinul Vulturul Alb este cea mai înaltă decorație a Poloniei;
 Ordinul Vulturul Alb (Rusia imperială) a fost o decorație rusească.

Ordinul Vulturul Alb